Sony Ericsson K810i — сотовый телефон, выпущенный компанией Sony Ericsson 4 мая 2007 года. Полный аналог K800i в новом дизайне. Улучшена шторка камеры, добавлены новые материалы — стекло (лицевая панель) и металлические кнопки (на самом деле кнопки из пластмассы, но покрашены под металл). Единственным программным отличием стало наличие у K810i Photo fix и TrackID. Камеры линейки K790i-K800i-K810i считаются эталонными в своем классе.

Технические характеристики

Общие характеристики 
 Дата выхода на рынок: 2007 г.
 Стандарт: eGSM 900/1800/1900, UMTS 2100
 Аккумулятор: Li-Pol (BST-33) емкостью 950 мАч
 Время работы: в режиме разговора 10 часа, в режиме ожидания до 400 ч.
 Дисплей: цветной, TFT, 31×41 мм, TFT , 262.14 тыс. цветов, 240x320 px.
 Вес: 115 грамм
 Размеры: 105х47х17 мм
 Корпус: трубка (моноблок)
 Антенна: встроенная

Цифровая камера 
 Количество пикселей: 3.2 mpx (CMOS)
 Максимальное разрешение: 2048x1536 px
 Zoom: цифровой, 32-кратный
 Вспышка: ксеноновая
 Запись видео: со звуком, максимальное разрешение роликов — 176х144 px, 15 к/с
 Автофокус
 Фронтальная VGA-камера для видеотелефонии

Звонок и набор номера 
 Полифония: 72-тональная
 Формат мелодий: полифонические, MP3 (возможно использование в качестве звонка)
 Встроенная громкая связь
 Голосовой набор, управление
 Присвоение мелодий и фото в телефонной книге
 Виброзвонок
 Автодозвон
 АОН
 Конференц-связь

Передача данных 
 Браузер WAP 2.0, xHTML, HTML (NetFront 3.2)
 GPRS class 10
 Bluetooth 2.0 (A2DP-профиль)
 IRDA
 E-mail-клиент (SMTP/POP3/IMAP4)
 Fast Port
 USB 2.0
 RSS Feed

Память 
 Встроенная память: 74 MB, динамическая
 Memory Stick Micro (M2) до 8 ГБ
 Присвоение изображений и мелодий записям

Работа с сообщениями 
 SMS
 MMS
 EMS
 E-mail
 Предикативный ввод текста Т9/iTAP
 Instant Messaging
 Push-email

Мультимедиа 
 Форматы: MPEG4, H.263, AMR, MP3, WMA, AAC, 3GP, AAC+, eAAC+, m4a (максимальное разрешение — 320x240, однако при высоком битрейте видео в mp4 может воспроизводиться рывками, «тормозить»)
 Музыкальный и видеоплеер
 FM-Радио, стерео
 Java (MIDP 2.0)
 Фотоальбом (My Pictures)
 MusicDJ™
 PhotoDJ™
 VideoDJ™
 3D Игры
 TrackID™

Дополнительные функции 
 Органайзер с поддержкой событий различного типа, установка напоминаний
 Редактор изображений
 Синхронизация с ПК
 Диктофон
 Список дел
 Профили пользователя
 Калькулятор, конвертер валют
 Встроенный менеджер файлов

Особенности 
 Оригинальный стильный дизайн клавиатуры
 Цифровая камера Cyber-shot
 Литий-полимерный аккумулятор со значительным временем работы

Ссылки 

 Официальный обзор K810
 Обзор телефона на mobile-review